Édith Piaf (1915-1963), een Frans zangeres

Producties over Édith Piaf:
 Piaf (1974), een Franse film
 Piaf (1984), een Amerikaanse televisiefilm
 Piaf (2010), een Portugese televisiefilm
 Piaf: Her Story, Her Songs, een Amerikaanse documentaire uit 2003
 Piaf (musical), een Nederlandse musical uit 1999